CGB pode se referir a:
 CGB - código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Mato Grosso;
 Game Boy Color - um videogame portátil da Nintendo;
 Christlicher Gewerkschaftsbund - sindicato da Alemanha
 Compagnie des Chemins de Fer de Grande Banlieue - ferrovia extinta da França.
 Coletivo Gregório Bezerra, uma organização política de orientação marxista existente no Brasil nos anos 1980 e 1990.
Cuiabá, Várzea Grande e BRASIL (CGB)

Desambiguações de siglas